Andhra Pradesh, sinds 1956 een staat van India
Andhra (staat), tussen 1953 en 1956 een staat van India
Andhra (gebied), een koninkrijk in epische Indiase literatuur, dat de voorloper was van deze staat 
Satavahana's of Andhra's, een koninklijke dynastie die het gebied in de eerste eeuwen voor en na Christus regeerde